Tethyopsis är ett släkte av svampdjur. Tethyopsis ingår i familjen Ancorinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Tethyopsis